Rathaus Dresden steht für folgende Rathäuser:

 Altes Rathaus (Dresden)
 Neues Rathaus (Dresden)
 Altstädter Rathaus (Dresden)
 Neustädter Rathaus (Dresden)

Siehe auch:

 Liste von Rathäusern in Dresden